Op het toernooi van Wimbledon in 1991 speelden de mannen in het dubbelspel van 24 juni tot en met 7 juli. De als tweede geplaatste Australiër John Fitzgerald en de Zweed Anders Järryd wonnen het toernooi door in de finale de ongeplaatste Argentijn Javier Frana en de Mexicaan Leonardo Lavalle met 6-3, 6-4, 6-7, 6-1 te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 1991